Spectre (veiligheidslek), veiligheidslek in microprocessors
 Spectre (1977), een televisiefilm uit 1977 van producent Gene Roddenberry
 Spectre (2015), een James Bondfilm
 Spectre (soundtrack)
 SPECTRE (organisatie), een fictieve terroristische organisatie uit de James Bondverhalen
 Spectre (DC Comics), een personage uit de strips van DC Comics